Tim Shaw peut faire référence à :
Tim Shaw (1957- ), nageur américain,
Tim Shaw (1974- ), présentateur britannique de radio et de télévision,
  (1984- ), joueur de football américain,
 , vendeur et personnalité télévisuelle australienne,
  (1959- ), joueur sud-africain de cricket,
 , acteur américain,
  (1964- ), sculpteur d'Irlande du Nord.